ciò che è pertinente a Nauru
 Lingua nauruana